

Cinema 
 The Space Between  – film del 2010 diretto da Travis Fine
 The Space Between  – film del 2016 diretto da Ruth Borgobello
 The Space Between  – film del 2017 diretto da Amy Jo Johnson

Fumetto 
 The Space Between  – fumetto di Miguel Ángel Martín

Musica 
 The Space Between  – singolo della Dave Matthews Band del 2001, dall'album Everyday
 The Space Between  – traccia dell'album When It Falls degli Zero 7 del 2004
 The Space Between  – album di Chiara Civello del 2007